Desmond est un nom propre anglo-saxon qui peut désigner :

Nom de famille 

 Adrian Desmond (né en 1947), biographe britannique,
 Ian Desmond (né en 1985), joueur de baseball américain,
 Jesselynn Desmond (née en 1978), actrice américaine,
  (1919-1985), chanteur américain,  
 Lucy Desmond, gymnaste artistique britannique,
 Olga Desmond, danseuse et actrice allemande,
 Paul Desmond, saxophoniste de jazz né à San Francisco,
 William Olivier Desmond (1939-2013), traducteur et romancier français.
 William et Timothy Desmond, patriotes irlandais, exécutés en 1868.

Prénom 

Desmond est aussi un prénom, notamment porté par :

 John Desmond Bernal (1901  - 1971), scientifique britannique.
 John Desmond Clark (1916 - 2002), archéologue britannique.
 Desmond Connor, (1935 - ), ancien joueur de rugby à XV australien.
 Desmond Cory, écrivain anglais (nom de plume).
 Desmond Dekker, (1941 - 2006), chanteur et un compositeur de reggae et de ska.
 Desmond David Hume, personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.
 Desmond Doss (1919 - 2006),objecteur de conscience et militaire américain
 Brian Desmond Hurst (1900 - 1986), réalisateur, scénariste et producteur irlandais.
 Desmond Llewelyn (1914 - 1999), acteur britannique.
 Desmond MacCarthy (1878-1952), critique anglais, membre du « Bloomsbury Group ».
 Desmond Miles, personnage central de la série Assassin's Creed.
 Desmond Morris, (1928 - ), zoologiste vulgarisateur et un artiste peintre surréaliste.
 
 William Desmond Taylor, réalisateur (1872 - 1922), acteur, producteur et scénariste américain.
 Desmond Mpilo Tutu (1931 - ), archevêque anglican sud-africain noir, Prix Nobel de la paix.
 La , cyclone extratropical marquant la quatrième dépression notable de la .

Toponyme 

 Comté de Desmond, un comté historique d'Irlande.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme